Beau Geste peut faire référence à :
 Beau Geste, roman de l'écrivain britannique Percival Christopher Wren (1924), ayant pour cadre principal la Légion étrangère française (il a connu plusieurs adaptations au cinéma et à la télévision, ci-après mentionnées) ;
Beau Geste, film muet américain réalisé par Herbert Brenon en 1926, avec Ronald Colman, Ralph Forbes (Herbert Brenon en a réalisé un remake parlant en 1931, avec Ralph Forbes, sous le titre Beau Ideal) ;
Beau Geste, film américain réalisé par William A. Wellman en 1939, avec Gary Cooper ;
Beau Geste, film américain réalisé par Douglas Heyes en 1966, avec Guy Stockwell ;
Mon « Beau » légionnaire, (The Last Remake of Beau Geste), film américain (parodie comique) réalisé par Marty Feldman en 1977, avec Michael York ;
Beau Geste, série télévisée britannique (en une saison de huit épisodes) réalisée par Douglas Camfield en 1982, avec Benedict Taylor ;
Le beau Geste, trio musical (de chanson française)  originaire de Bruxelles dirigé par Samir Barris.